Animateur, qui anime un groupe de personnes, une activité :
 Animateur socioculturel
 Animateur en accueil collectif de mineurs (anciennement appelé animateur de centre de vacances et de loisirs)
 Animateur de jeux ou d'activités de loisir
 Animateur de spectacle
 Animateur audiovisuel
 Animateur de radio (ou présentateur)
 Animateur de télévision (ou présentateur)
 Animateur internet (ou présentateur)
 Animateur de formation
 Animateur commercial, c'est-à-dire présentateur et vendeur de produit (camelot ou marchand dans un centre commercial).

Animateur, qui donne vie à un personnage :
 Animateur et animateur clé, personnes qui dessinent les éléments en vue de réaliser un film d'animation
 Liste de personnalités du domaine de l'animation
 Animateur 3D.

Homonymie